Южаков Владислав Геннадійович
 Южаков Володимир Федорович — діяч російської еміграції, більш відомий за псевдонимом Володимир Сабік-Вогулов
 Южаков Сергій Миколайович